Les Collades (Abella de la Conca), partida rural del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Les Collades (Àger), collada del municipi d'Àger (Noguera)
 Les Collades (Alfés), indret del municipi d'Alfés (Segrià)
 Les Collades (Balsareny), edifici del municipi de Balsareny (Bages)
 Les Collades (Camprodon), collada entre els municipis de Camprodon i de Llanars (Ripollès)
 Les Collades (collada de Coll de Nargó), collada del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Les Collades (Coll de Nargó), serralada del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Les Collades (el Perelló), indret del municipi d'el Perelló (Baix Ebre)
 Les Collades (el Pont de Suert), collada del municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Les Collades (el Soleràs), indret del municipi d'el Soleràs (Garrigues)
 Les Collades (Fontsagrada), collada prop del poble de Fontsagrada (municipi de Gavet de la Conca, Pallars Jussà)
 Les Collades (la Galera), indret del municipi de la Galera (Montsià)
 Les Collades (Lluçà), edifici del municipi de Lluçà (Osona)
 Les Collades (Massís de les Salines), collada entre els municipis de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) i de Costoja (Vallespir)
 Les Collades (Maldà), cim del municipi de Maldà (Urgell)
 Les Collades (Navès), collada del municipi de Navès (Solsonès)
 Les Collades (Rialp), collada del municipi de Rialp (Pallars Sobirà)
 les Collades (Sant Esteve de la Sarga), collada del municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 les Collades (Vimbodí i Poblet), indret del municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
 Les Collades de Baix, partida rural del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Collades de Dalt, partida rural del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)